YMF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Montague Harbor (Canada)